Коші́-а-ла-Тур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на північ від Парижа, 50 км на захід від Лілля, 34 км на північний захід від Арраса.

Містечко відоме як місце народження Маршала Петена - французького військового та державного діяча, який у 1940 році став колабораціоністом.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1171 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 3015,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 communauté Агломерація Artois
 Коші-а-ла-Тур на сайті французького Національного інституту статистики (INSEE)
 Коші-а-ла-Тур на сайті французького Національного інституту географії
 Розташування Коші-а-ла-Тур
 Коші-а-ла-Тур на сайті Quid

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале